NSB ist die Abkürzung für:
 Nationaal-Socialistische Beweging, Nationalsozialistische Partei in den Niederlanden
 Nationale Sicherheitsbehörde, nationale Stelle, die mit den Aufgaben in Bezug auf die Eisenbahnsicherheit im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798 befasst ist, siehe auch Europäische Eisenbahnagentur
 Nationales Statistikbüro Chinas, der zentralen Stelle zur Erfassung und Aufarbeitung alles statistischen Daten in der Volksrepublik China
 National Savings Bank in Sri Lanka
 National Science Board, Einrichtung der US-amerikanischen National Science Foundation
 NATO Signal Battalion
 Neue Schweizer Bibliothek, Bücher- und Medienversandhandel
 Neue Soziale Bewegungen, politische Bewegungen
 Neusiedler Seebahn, Bahnstrecke von Neusiedl am See (Österreich) nach Fertőszentmiklós (Ungarn)
 NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft in Buxtehude, deutsche Reederei
 Norges Statsbaner, die norwegische Staatsbahn
 Norges Statsbaner (1883–1996), als Bahnbehörde
 Norges Statsbaner (1996–2019), seit 2019 Vy (Verkehrskonzern), als private Aktiengesellschaft im Besitz des Staates
 Nationalsozialistischer Beamtenbund

NSB